Le tournoi de tennis de Pittsburgh est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979 se dispute du 10 au .

Sue Barker remporte le simple dames. En finale, elle bat Renée Richards, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sue Barker et Candy Reynolds.

Résultats en simple

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pittsburgh
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Pittsburgh
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en septembre 1979